Lentokenttä (Vantaa)
 Lentokenttä (Lappeenranta)
 Lentokenttä (Pirkkala)
 Lentokenttä (Turku)